Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2021 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Bien qu'âgées et moins performantes que par le passé, l'absence des sœurs Serena et Venus Williams rend le tableau féminin relativement plus ouvert. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty fait figure de favorite après avoir remporté en juillet Wimbledon et récemment le tournoi de Cincinnati. Il faudra toutefois qu'elle se méfie d'autres joueurs très compétitives cette saison, et notamment Belinda Bencic, titrée aux Jeux olympiques, et Naomi Osaka, sacrée en début d'année à l'Open d'Australie et qui a à cœur de performer après son échec aux JO.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, des Américaines Jennifer Brady, Sofia Kenin et Serena Williams, de la Britannique Johanna Konta, des Chinoises Wang Qiang, Zheng Saisai et Zhu Lin, de la Lettone Jeļena Ostapenko et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Kaja Juvan, Stefanie Vögele, Viktoriya Tomova, Mayar Sherif, Kamilla Rakhimova, Kristína Kučová, Tsvetana Pironkova, Sara Errani, Greet Minnen et Claire Liu.

Pendant le tournoi 
Les rencontres du premier tour opposant, l'une Elise Mertens à Rebecca Peterson, et l'autre Rebeka Masarova à Ana Bogdan, ont chacune duré , soit les plus longs matchs disputés en simple dames dans l'histoire de l'US Open.

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty est éliminée au  tour par Shelby Rogers.

Après avoir atteint les huitièmes de finale en étant sortie des qualifications à Wimbledon en juillet, la jeune Britannique de 18 ans Emma Raducanu,  mondiale, se hisse de nouveau en huitièmes de finale pour son deuxième tournoi du Grand Chelem. Elle est la première joueuse depuis Jennifer Capriati en 1990 à se qualifier à ce stade de la compétition lors de ses deux premiers Majeurs.

Emma Raducanu se qualifie ensuite pour les quarts de finale et devient la troisième joueuses à se qualifier pour ce stade de la compétition à l'US Open après être sortie des qualifications, après Barbara Gerken en 1981 et Kaia Kanepi en 2017.

La jeune Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem en battant notamment la tenante du titre et numéro 3 mondiale Naomi Osaka au , Angelique Kerber en huitièmes de finale et Elina Svitolina en quart de finale. Elle est la plus jeune joueuse à atteindre ce stade de la compétition à Flushing Meadows depuis Maria Sharapova en 2005 (alors âgée de 18 ans et 4 mois).

Emma Raducanu se qualifie pour les demi-finales et devient la quatrième joueuse à atteindre ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem en étant issue des qualifications, après Christine Dorey à l'Open d'Australie 1978, Alexandra Stevenson au tournoi de Wimbledon 1999 et Nadia Podoroska à Roland-Garros 2020.

Leylah Fernandez (19 ans) et Emma Raducanu (18 ans) créent la surprise en demi-finale en éliminant respectivement la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka et la  mondiale María Sákkari. Elles se qualifient ainsi pour la première fois de leur carrière en finale d'un Majeur, qui oppose donc pour la neuvième fois de l'ère Open deux joueuses de moins de 20 ans, ce qui n'était plus arrivé depuis l'US Open 1999 (Serena Williams, âgée de 17 ans, contre Martina Hingis, âgée de 18 ans). Emma Raducanu atteint ce stade de la compétition sans avoir concédé le moindre set depuis le  des qualifications et devient la première joueuse (hommes et femmes confondus) à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem en étant issue des qualifications.

Lauréate 
À l'issue d'une finale conclue sur le score de 6-4 6-3, la Britannique Emma Raducanu remporte l'US Open en battant en finale Leylah Fernandez. Il s'agit qui plus est de son tout premier titre WTA en carrière. Avant elle, aucune joueuse, ni aucun joueur, n'était parvenue à sortir vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en étant issue des qualifications. Elle est également la première depuis Serena Williams en 2014 à être sacrée à Flushing Meadows sans perdre une seule manche. Elle la surpasse même d'une certaine manière puisqu'elle n'a concédé aucun set pendant les phases qualificatives. Lors de la publication du nouveau classement WTA le lundi suivant, elle effectue un bond de 127 places et se retrouve  mondiale, son meilleur classement en carrière.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2021

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2021
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Tennis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport à New York en 2021